Moustapha Diallo (Conakry, 1992. május 16. –) guineai labdarúgócsatár.

Források 
Moustapha Diallo adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1992-ben született személyek
Guineai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
Élő személyek